Кратер Гальвани () — крупный древний ударный кратер в северо-западной части видимой стороны Луны. Название присвоено в честь итальянского врача, анатома, физиолога и физика Луиджи Гальвани (1737—1798) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1961 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Ланглей, примыкающий к северо-западной части кратера; кратер Вольта на севере, кратер Репсольд на северо-востоке, кратер Жерар на юго-востоке и кратер Мак-Лафлин на юго-западе. Северо-восточную часть кратера пересекают борозды Репсольда, на юге находятся борозды Жерара; на востоке от кратера расположен Океан Бурь. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 76,8 км, глубина 2,47 км.

Кратер имеет близкую к циркулярной форму, сильно разрушен. Юго-западную часть вала перекрывает небольшой кратер. Внутренний склон вала несколько шире в западной части, по сравнению с восточной частью. Среднее возвышение вала 1360 м, объем кратера составляет приблизительно 5 900 км³.. Дно чаши кратера сравнительно ровное. Одна из ветвей борозд Репсольда пересекает северо-восточную часть вала и разветвляется вблизи центра чаши продолжаясь в южном и западном-юго-западном направлении.

Вследствие расположения у северо-западного лимба Луны форма кратера искажена при наблюдениях с Земли и возможность его наблюдения зависит от либрации Луны.

Сателлитные кратеры

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982. 

Кратеры Луны